Kalcher ist der Familienname folgender Personen:

 Max Kalcher (1911–nach 1939), österreichisch-deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Severin Kalcher (1855–1922), österreichischer Abt des Stifts St. Lambrecht